Tessalit () ist eine Gemeinde und Verwaltungssitz des gleichnamigen Kreises Tessalit in der Region Kidal in Mali.

Geographie 
Der Ort liegt in einer Oase der Sahara nahe der Grenze zu Algerien.

Demographie 
Tessalit hat 5.739 Einwohner. Die Bevölkerung besteht vorwiegend aus Tuareg. Anfang Februar 2012 eroberten Rebellen der Nationalen Bewegung für die Befreiung des Azawad (MNLA) Tessalit.
Am 9. Februar 2013 nahmen französische und afrikanische Truppen Tessalit
ein.

Infrastruktur 
Der Ort verfügt über eine Landepiste und liegt an der Tanezrouftpiste, die Gao in Mali mit Reggane in Algerien verbindet.

Städtepartnerschaft 
Tessalit ist verschwistert mit dem französischen Saint-Jean-de-Maurienne.

Kultur 
Tessalit ist Heimatort der Band Tinariwen.

Klimatabelle

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort in Mali
Region Kidal
Ort in Afrika